Первый дивизион 1904/1905 — 10-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 октября 1904 года и закончился 16 апреля 1905 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1904/1905
Бельгия
Бельгия
1904 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1905 году